Батовка — хутор в Богучарском районе Воронежской области.

На текущее время данный населённый пункт входит в состав Первомайского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Авиаторов,
 ул. Садовая,
 ул. Школьная.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района